Tor är ett släkte av fiskar som ingår i familjen karpfiskar och som enligt Catalogue of Life omfattar 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

 
Karpfiskar